Top poate fi:

 Quarcul Top
 Top Gear
 Top Gun (film)
 Marcel Top
 Parsare top-down
 Top Gel, unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România
 Tip Top, lanț de cofetării din România
 Top Brands Distribution, a doua mare companie de distribuție a bunurilor de larg consum din România
 Romanian Top 100
 Rhythmic Top 40
 Romanian Top Hits Awards
 Top Model of the World
 Sitting On Top Of The World

Vezi și

Legături externe